Selander es un apellido sueco que puede referirse a las siguientes personas:

 Bjorn Selander (1988-), ciclista estadounidense
 Hans Selander (1945-), futbolista sueco
 Hjalmar Selander (1859-1928), actor, director de teatro sueco
 Lesley Selander (1900-1979), realizador estadounidense
 Robert Selander, presidente, CEO de MasterCard
 Sten Selander (1891-1957), poeta, crítico, botánico sueco